Jens S. Jensen er navnet på flere personer:

 Jens S. Jensen (1928–2022) – dansk skovfoged og borgmester i Hillerød
 Jens S. Jensen (forfatter) (født 1946) – svensksproget forfatter
 Jens S. Jensen (grosserer) (1903–1971) – grosserer og borgmester i Varde
 Jens Staulund Jensen (1791–1868) – dansk engvandingsmester

Se også: Jens Jensen